Koszykówka na Letniej Uniwersjadzie 2009 odbyła się w dniach 1 - 12 lipca 2009. Do rozdania były dwa komplety medali, po jednym w turnieju dla mężczyzn i kobiet. W turnieju panów wystąpiły 24 zespoły, podzielone w pierwszej fazie na osiem grup po trzy zespoły zespoły. W turnieju pań wystąpiło 16 zespołów, podzielonych w pierwszej fazie na cztery grupy po cztery zespoły.

Oficjalne podanie drużyn które wystąpiły na uniwersjadzie odbyło się 19 marca, a losowanie grup 21 marca w Belgradzie.

Faza finałowa odbyła się w Belgrad Arena.

Obrońcy tytułu z poprzednich igrzysk studenckich (2007):
 Turniej mężczyzn: 
 Turniej kobiet: 

Reprezentantki Polski broniły brązowego medalu.

Obiekty

Konkurencje

Terminarz finałów

Medale

Turniej mężczyzn

Zespoły

Faza wstępna

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Turniej kobiet

Zespoły

Faza wstępna

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
 Koszykówka na Letniej Uniwersjdzie 2009
 Program rozgrywek
 Losowanie grup

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2009
Koszykówka na letnich uniwersjadach
Koszykówka w Serbii
2009 w koszykówce